Guernica kan syfta på:
 Guernica (målning) –  en målning av Pablo Picasso från 1937
 Bombningen av Guernica – bombning 1937 under spanska inbördeskriget

Geografi

Argentina 

 Guernica (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires,

Spanien 

 Gernika-Lumo (kommun) – en kommun 
 Guernica – en stad i Baskien, Bizkaia,